«Тексти́льщик» — название стадионов в России.
 «Текстильщик» — футбольный стадион в Иваново.
 «Текстильщик» — футбольный стадион в Камышине.